Caseros (plaats), plaats in Argentinië
 Caseros (departement), departement in Argentinië